Петровский пруд — гидроним:

 Петровский пруд — пруд в Липецке.
 Петровский пруд — пруд в Петровском парке в Санкт-Петербурге.
 Петровский пруд — водоём, образовавшийся вследствие заполнения водой котлована, после извлечения из земли Гром-камня для основания статуи «Медного всадника», сохранившийся до настоящего времени в Приморском районе Санкт-Петербурга.